Шаевич — еврейские фамилия (Шае́вич) и отчество (Ша́евич). Происходят от мужского личного имени Шая (аналога русского имени Исай).

Известные носители 
 Шаевич, Адольф Соломонович (род. 1937) — раввин, общественный деятель.
 Шаевич, Арон Борисович (род. 1924) — химик.
 Шаевич, Владимир Моисеевич (сценическое имя: Владимир Шавич; 1888—1947) — американский дирижёр.
 Шаевич, Михаил Абрамович (род. 1941) — кинорежиссёр.